Moonlight Serenade peut aussi désigner :

 Moonlight Serenade, chanson populaire américaine de 1939 ;
 Moonlight Serenade,  original du duo japonais Wink, sorti en 1988 ;
 Moonlight Serenade, film américain de Giancarlo Tallarico, réalisé en 2006 et sorti directement en vidéo en décembre 2009 ;
 Moonlight Serenade, court-métrage réalisé en 2014 par Laurent Firode.